Biot peut désigner :

Patronyme 
 Jean-Baptiste Biot (1774-1862), physicien, astronome et mathématicien français ;
 Édouard Biot (1803-1850), ingénieur et sinologue français ;
 Gustave Joseph Biot (1833-1905), peintre belge ;
 Maurice Anthony Biot (1905-1985), physicien belge, auteur du modèle de Biot ;
 Michel Biot (né en 1936), peintre français ;
 Christophe Ono-Dit-Biot (né en 1975), journaliste et écrivain français.

Toponymes 
 Biot, commune française des Alpes-Maritimes ;
 Biot, village situé sur la commune française de Castelnau-de-Brassac dans le département du Tarn ;
 , abréviation en anglais de  qui désigne le territoire britannique de l'océan Indien, un territoire britannique d'outre-mer ;
 Le Biot, commune française du département de la Haute-Savoie.

Physique 
 Modèle de Biot ;
 Nombre de Biot ;
 Loi de Biot et Savart ;
 Appareil de Biot ;
 Biot : unité de mesure.

Divers 
 Biot, un cratère lunaire ;
 Biot (« BIological robOT »), le nom donné à un robot biologique extraterrestre dans l'univers fictionnel du roman Rendez-vous avec Rama (1973) d'Arthur C. Clarke.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme français